Агошедьхазо () — посёлок(község) в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Посёлок занимает площадь 55,87 км², на которой проживает

В 2001 году в Агошедьхазе проживали 1920 жителей — из которых подавляющее большинство венгры. 0,7 % — немцы, 0,2 % — хорваты, 0,2 % — румыны. Прихожане: 77% — римско-католической церкви, 15 % — кальвинисткой церкви, около 1 % — грекокатолической церкви, 0,2 % — лютеране.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 карта посёлка